Wilder House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wilder House (Arizona), ID-Nr. 78003259
 Wilder House (Jackson Parish, Louisiana), ID-Nr. 83000509
 Wilder House (Lincoln County, Louisiana), ID-Nr. 80004737